Le Prix du Président de la République est une course hippique de trot monté qui se déroule au mois de juin sur l'hippodrome de Vincennes à Paris. C'est une course de Groupe  réservée aux chevaux de , hongres exclus, ayant gagné au moins . Elle se court sur la distance de  (grande piste). L'allocation s'élève à , dont  pour le vainqueur.

Créée le  à Vincennes en présence du président de la République française Félix Faure, la course est alors ouverte aux 3 et . Par la suite courue dans les années 1900 sur l'hippodrome de Saint-Cloud  et réservée à l'élite des , elle est remplacée à ce titre en 1924 par le Prix de Vincennes et devient cette année-là la classique des . L'édition 1923 est ainsi remportée par la  Uranie et l'édition 1924 par le  Uriel .

La course prend le nom de Prix de France sous le régime de Vichy et reprend son nom actuel en 1947.

Palmarès depuis 1970

Notes et références

Sources 
 Pour les conditions de course et les dernières années du palmarès : site du Cheval français : résultats officiels
 Pour les courses plus anciennes : site du Cheval français : rechercher un prix

Notes

Références 

Prix du President de la Republique